Lele puede referirse a:

 Lelé Guillén, actriz peruana.
 Lele (cantante) (1986–2010),  fue un rapero y compositor puertorriqueño
 Yu Lele (n. 1989), competidor chino en natación sincronizada.
 Lelé (n. 1990), cantante, diseñadora de moda, pintora, empresaria y celebridad de internet argentina.
 Lele Pons (n. 1996), cantante y celebridad de internet venezolana.